Buchholzer ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Buchholzer (1529–1584), deutscher evangelischer Theologe, Pädagoge und Historiker
 Georg Buchholzer (um 1503–1566), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
 Sarah Buchholzer (* 2000), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Buchholz
 Buchholtz